Schwarze Wand ist der Name von geographischen Objekten:

Berge:
 Schwarze Wand (Ötztaler Alpen) (italienisch Croda Nera) (3354 m), Berg in den Ötztaler Alpen (Nordtirol/Südtirol) 
 Schwarze Wand (Rieserfernergruppe) (3105 m), Berg in der Rieserfernergruppe (Südtirol)
 Grubenwand, auch Schwarze Wand (3175 m), Berg in den Stubaier Alpen (Nordtirol)
 Schwarze Wand (Stubaier Alpen) (2917 m), Berg in den Stubaier Alpen (Nordtirol/Südtirol) 
 Schwarze Wand (Venedigergruppe) (3506 m), Berg in der Venedigergruppe (Osttirol)

Des Weiteren bezeichnet Schwarze Wand:
 Schwarzstaub an Zimmerwänden
 Schwarze Wand (Gemeinde Senftenberg), Ortsteil von Senftenberg, Bezirk Krems-Land, Niederösterreich
 eine Hinrichtungsstätte im KZ Auschwitz, siehe Schwarze Wand (KZ Auschwitz)